– gr. woj. – granica województwa
 – ... – nieciągłość przebiegu trasy

Zobacz też 
 autostrady w Polsce
 drogi ekspresowe w Polsce
 droga krajowa
 droga wojewódzka
 klasy i kategorie dróg w Polsce

Linki zewnętrzne 
 

 
województwo małopolskie